Ayala, spanyol családnév
 Ayala (Illés István, 1956) előadóművész